Gaim bezeichnet:

 Gaim, Waldgebiet in Niedersachsen
 eine Gottheit in der vorchristlichen georgischen Mythologie, siehe Gatsi und Gaim
 ein Instant-Messaging-Programm, heute unter dem Namen Pidgin (Instant Messenger)

Gaim ist der Familienname folgender Personen:
 Grete Gaim (* 1993), estnische Biathletin